Akino ist der Familienname folgender Personen:

 Akino Fuku (1908–2001), japanische Malerin
 Hiroki Akino (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Yōko Akino (* 1957), japanische Schauspielerin